

Geografia 
 Roe  – città dell'Arkansas (Stati Uniti)
 Roe  – fiume del Montana (Stati Uniti)
 Roe  – fiume dell'Irlanda del Nord
 Roe Alte e Roe Basse – frazioni di Sedico, comune della provincia di Belluno (Italia)
 Roè Volciano  – comune della provincia di Brescia (Italia)

Persone 
 Albano Roe – presbitero e monaco cristiano inglese
 Channon Roe – attore statunitense
 Henry G. Roe – astronomo statunitense
 James M. Roe – astronomo statunitense
 John Roe – ex rugbista a 15 e medico australiano
 Kris Roe – compositore, chitarrista, cantante e fotografo statunitense
 Lou Roe – ex cestista statunitense
 Matt Roe – attore statunitense
 Phil Roe – membro della Camera dei Rappresentanti USA

Sigle 
 Doom 3: Resurrection of Evil  – videogioco
 Return on equity  – indice di redditività
 Rules of engagement  – regole di ingaggio

Astronomia 
 28803 Roe  – asteroide della fascia principale

Codici 
 roe – codice ISO 639-3 della lingua ronji

Altri progetti